Ольдо́й — топоним:

 Ольдой (в верхнем течении — Большой Ольдой) — река в Амурской области России, левый приток Амура.
 Малый Ольдой — левый приток реки Ольдой.
 Ольдой — посёлок на реке Малый Ольдой в Сковородинском районе Амурской области.
 Ольдой — остановочный пункт Забайкальской железной дороги.